Tiende etape af Tour de France 2011 var en 158 km lang flad etape. Den blev kørt den 12. juli fra Aurillac til Carmaux.

Rémy Di Gregorio, Arthur Vichot, Sébastien Minard, Julien El Fares, Marco Marcato og Anthony Delaplace var i udbrud, men formåede ikke holde ind. På den sidste stigning angreb blandt andre Thomas Voeckler i den gule og Philippe Gilbert i den grønne trøje og sørgede for at Cavendishs lead-out blev svækket, og André Greipel kunne tage sin første etapesejr i Tour de France.

 Etape: 10. etape
 Dato: 12. juli
 Længde: 158 km
 Gennemsnitshastighed: 44,8 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Maurs) 
Efter 37,5 km

1. bjergspurt (Côte de Figeac) 
3. kategori stigning på Côte de Figeac, efter 62,5 km (350 m; 2,3 km à 6,0 %)

2. bjergspurt (Côte de Loupiac) 
4. kategori stigning på Côte de Loupiac, efter 70,5 km (326 m; 2,5 km à 4,1 %)

3. bjergspurt (Côte de Villefranche-de-Rouergue) 
3. kategori stigning på Côte de Villefranche-de-Rouergue, efter 99,5 km (511 m; 4,1 km à 5,9 %)

4. bjergspurt (Côte de Mirandol-Bourgnounac) 
4. kategori stigning på Côte de Mirandol-Bourgnounac, efter 143 km (415 m; 3,9 km à 4,1 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 78  Jaroslav Popovytj (RSH) stillede ikke til start på etapen på grund af feber.
 197  Aleksandr Kolobnev (KAT) stillede ikke til start på etapen, da han i en dopingkontrol den 6. juli blev testet positiv for det forbudte stof hydroklortiazid.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr     

 10

en:2011 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 10